2. Evropské juniorské hry – sportovní závod pro atlety do 19 let organizovaný EAA se konal v Ukrajinské SSR a to v Oděse. Závod se odehrál od 24. září – 25. září 1966.

Výsledky

Muži

Ženy

Medailové pořadí

Externí odkazy 
 EJH v atletice 1966 
 Přehled medailistů 1964 – 2005 (muži) 
 Přehled medailistů 1964 – 2005 (ženy) 

Atletika v roce 1966
Atletika v Sovětském svazu
Mistrovství Evropy juniorů v atletice
Sport v Oděse
Sportovní události v Sovětském svazu
Sport na Ukrajině v roce 1966
Atletika na Ukrajině
Události v Oděse
Sport v Evropě v roce 1966